Sceaux puede referirse a: 

 Sceaux, comuna francesa situada en Altos del Sena;
 Sceaux, comuna francesa situada en Yonne.